Galende kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Galende (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Galende (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar